Rokitansky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Rokitansky (* 1956), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Carl von Rokitansky (1804–1878), österreichischer Pathologe und Politiker
 Gert Rokitansky (1906–1987), österreichischer Ornithologe
 Hans von Rokitansky (1835–1909), österreichischer Opernsänger (Bass) und Gesangspädagoge 
 Marie von Rokitansky (1848–1924), österreichische Kochbuchautorin
 Prokop von Rokitansky (1842–1928), österreichischer Pathologe und Ordinarius für Innere Medizin an der Universität Innsbruck
 Viktor Rokitansky (1836–1896), österreichischer Opernsänger und Gesangspädagoge
 Karl Rokitansky, Universitätsprofessor für Frauenheilkunde an der Universität Graz

Sonstiges:
 Rokitansky (Band), österreichische Band
 Mount Rokitansky, alternativer Name des Mount Pico auf der Brabant-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis